Brandmauer steht für:

 ein Bauteil zum Brandschutz, siehe Brandwand
 Die Brandmauer, Roman (1998) von Henning Mankell

Siehe auch:
 Firewall